Der Bezirk Sokoróalja (auch Stuhlbezirk Sokoróalja,  Sokoróaljai járás) war eine ungarische Verwaltungseinheit im Komitat Győr. Das Komitat war in drei Bezirke unterteilt. Der Bezirk Sokoróalja lag im südwestlichen Teil, der Bezirk Puszta im südöstlichen Teil und im Norden der Bezirk Tószigetcsilizköz. Die Landschaft des Bezirks war zum größten Teil eben, nur im südöstlichen Teil gab es einen ungefähr zehn Kilometer langen Höhenzug, dessen höchste Erhebung 260 Meter hoch war. Im Westen bildete der Fluss Rába die Grenze, weitere Flüsse wie Marcal, Sós-ér, Csángota-ér und Bakony-ér durchzogen das Gebiet des Bezirks. Er hatte im Jahr 1913 insgesamt 28.421 Einwohner und der Verwaltungssitz befand sich in der Großgemeinde Tét, die im Zentrum des Bezirks lag. Der Bezirk bestand seit der Mitte des 18. Jahrhunderts und wurde zur Komitatsreform im Jahr 1950 aufgelöst.

Übersicht der Orte im Bezirk Sokoróalja (Stand 1913)

Literatur 
 
 

Ehemalige Verwaltungseinheit
Ungarische Geschichte